El Proceso electoral de Uruguay de 2014-2015 abarca las siguientes elecciones:

 Elecciones internas de Uruguay de 2014 (junio)
 Elecciones generales de Uruguay de 2014 (octubre-noviembre)
 Elecciones departamentales y municipales de Uruguay de 2015 (mayo)